Shenzhen – città sub-provinciale della Cina appartenente alla provincia di Guangdong
 Shenzhen – cacciatorpediniere missilistico multiruolo (antinave/antiaereo/ASW) della marina militare cinese
 Shenzhen – fumetto autobiografico in bianco e nero di Guy Delisle del 2000